Rasmus Johansson, född 1990, är en svensk före detta ishockeyspelare. Johanssons moderklubb är Nybro Vikings IF. Som junior spelade han med Tingsryds AIF och med dem fick han också göra debut i Division 1 säsongen 2009/10. Efter ett par säsonger i Tingsryd återkom Johansson till moderklubben till säsongen 2010/11 och spelade med dem i en och en halv säsong innan han gick över till Olofströms IK. Därefter återkom han till Tingsryd för att sedan skriva kontrakt med IF Troja-Ljungby. Till säsongen 2017/18 återkom han för andra gången till Nybro Vikings IF där han spelade sina fyra sista säsonger som assisterande lagkapten. Johansson beskrev under sin karriär som en "ledande back i hela Hockeyettan med mycket erfarenhet" och var med och spelade upp både Tingsryd och Troja till Hockeyallsvenskan. Han spelade kvalserien även med Olofström.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1990
Levande personer
Män
Spelare i Alvesta SK
Spelare i IF Troja-Ljungby
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Olofströms IK
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare